Royal Rumble (2018) — тридцать первое в истории шоу Royal Rumble, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Оно состоялось 28 января 2020 года на арене «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии, Пенсильвания, США. Мероприятие транслировалось по системе pay-per-view (PPV) по всему миру и доступно для трансляции на WWE Network.

Результаты

Матч «Королевская битва»

Примечания

Ссылки 

 

Спортивные соревнования в Филадельфии
Спорт в США в 2018 году
События 28 января